Зои Листер-Джонс (, род. 1 сентября 1982) — американская актриса, сценарист, драматург и режиссёр.

Биография 
Листер-Джонс родилась и выросла в Бруклине, Нью-Йорк, в семье фотографа и художника. Она окончила школу искусств Тиша при Нью-Йоркском университете, а в середине 2000-х начала профессиональную карьеру появляясь на обеих; бродвейской и офф-бродвейской сценах. В 2004 году она также создала собственное шоу одной женщины, Codependence Is a Four-Letter Word.

Также как и многие другие офф-бродвейские актёры, Листер-Джонс играла разнообразные гостевые роли в сериалах «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Закон и порядок: Преступное намерение» и «Закон и порядок: Суд присяжных». Также Листер-Джонс играла второстепенные и главные роли в серии независимых кинофильмов, в некоторых из которых также выступала как сценарист.
 
На телевидении у Листер-Джонс была регулярная роль в комедийном шоу Adult Swim «Передислокация» с 2009 по 2010 год. С тех пор она играла роль подруги главной героини в ситкоме NBC «Уитни» (2011—2013), а после его закрытия снялась в провальном многокамерном ситкоме CBS «У друзей жизнь лучше». В 2015 году она взяла на себя второстепенную роль в ситкоме Fox «Новенькая». Вскоре она получила одну из главных ролей в ситкоме CBS «Жизнь в деталях».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Телережиссёры США
Женщины-режиссёры США
Сценаристки США
Выпускники Средней школы Эдварда Р. Марроу
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Киноактрисы США
Кинорежиссёры фильмов ужасов